EEA peut faire référence à :
 Environment of Evolutionary Adaptedness (en français, environnement de l'adaptation évolutive), en psychologie évolutionniste, l'environnement qui a prévalu pendant le processus de sélection évolutionnaire d'une espèce ;
 Électronique, Électrotechnique et Automatique, une discipline dans l'enseignement supérieur ;
 Agence européenne pour l'environnement ;
 European Economic Area (en français, espace économique européen).

EEA peut faire référence à :
 Ééa, une île de Colchide dans la mythologie grecque.